Béatrice Libert désigne plusieurs personnes :
 Béatrice Libert, écrivaine belge née à Amay en 1952 ;
 Béatrice Libert, actrice belge née à Mons en 1956.